El término Zip puede referirse a:
 código ZIP, el sistema de códigos postales que utiliza el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS);
Zip, aerolínea canadiense de bajo coste que operó de 2002 a 2004
 disco Zip, un tipo de disco magnético de la marca iomega;
 formato de compresión ZIP, un método muy utilizado para comprimir archivos informáticos; o
 Zip Zip, una serie de televisión animada francesa propiedad de France 3 y Super RTL.